Bernardino steht für:

 Provinz Bernardino Bilbao, Provinz im Departamento Potosí in Bolivien
 männlicher Vorname, siehe Bernardino (Vorname)

Bernardino ist der Familienname folgender Personen:
 Angélico Sândalo Bernardino (* 1933), brasilianischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Blumenau
 Gabriel Bernardino (* 1964), portugiesischer Mathematiker
 Hereiti Bernardino (* 1993), französische Leichtathletin aus Französisch-Polynesien
 Jun Bernardino (1947–2007), philippinischer Sportfunktionär
 Minerva Bernardino (1907–1998), dominikanische Frauenrechtlerin und Diplomatin

Siehe auch:
 Bernardin
 Bernardo
 San Bernardino